

Referencias 

Galardones de la NBA Development League